Bresiliennetaart, een Belgische taart met flan, slagroom en bresiliennenootjes
 Coupe bresilienne, roomijs met slagroom en bresiliennenootjes
 Nougatine, in strooiselvorm ook bresilienne genoemd in België